De Pelgrim (kunstkring), een Vlaamse beweging van kunstenaars in de periode 1924 tot 1930
 De Pelgrim (televisie), een Nederlands televisieprogramma uit 2016